То́ни Лоре́нцо Де́лк (; родился 28 января 1974 года в Ковингтоне, штат Теннесси, США) — американский баскетболист и тренер. В последнее время работал ассистентом главного тренера баскетбольной команды университета штата Нью-Мексико «Нью-Мексико Стэйт Аггис».

Биография 
Играл на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. В 1996 году был выбран на драфте НБА под 16-м номером командой «Шарлотт Хорнетс». Позже выступал за команды «Голден Стэйт Уорриорз», «Сакраменто Кингз», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс», «Атланта Хокс», «Детройт Пистонс», «Панатинаикос» и «Каролина Джиантс». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В 1996 году Делк стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), признавался самым выдающимся игроком этого баскетбольного турнира и баскетболистом года среди студентов конференции Southeastern, а также включался в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA. В 2007 году стал чемпионом Евролиги в составе «Панатинаикоса». Всего за карьеру в НБА сыграл 545 игр, в которых набрал 4957 очков (в среднем 9,1 за игру), сделал 1351 подбор, 1024 передачи, 447 перехватов и 77 блок-шотов.

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com
 Биография на сайте tdscf.org

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки БК «Панатинаикос»